Казагићи могу бити:

 Казагићи (Ново Горажде), насеље у општини Ново Горажде, Република Српска, БиХ
 Казагићи (Горажде), насеље у општини Горажде, Федерација БиХ, БиХ
 Казагићи (Кисељак), насеље у општини Кисељак, Федерација БиХ, БиХ